Собченко — украинская фамилия.

Известные носители
 Собченко, Владимир Фёдорович (1930—2014) — советский дипломат.
 Собченко, Вячеслав Георгиевич (род. 1949) — советский ватерполист.
 Собченко, Даниил Евгеньевич (1991—2011) — российско-украинский хоккеист, центральный нападающий.
 Собченко, Роман (род. 1994) — эстонский футболист.
 Собченко, Федора Константиновна (1918—?) — Герой Социалистического Труда.